Termenul de Buri poate defini:

 Buri (Africa) populația albă de origine olandeză (oland. boer=țăran) din Africa de Sud și Namibia, ce vorbesc limba afrikaans.
 Buri un trib geto-dacic.